Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 2-6, 6-3, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1974